Френч:

 Френч — куртка, названная по имени британского фельдмаршала Джона Дентона Френча.

Персоналии 
 Френч, Даниэль Честер (1850—1931) — американский скульптор.
 Френч, Джон Дентон Пинкстон (1852—1925) — 1-й граф Ипрский, виконт Ипрский и Хайлейкский, британский военачальник, фельдмаршал.
 Френч, Джон (род. 1955) — британский конькобежец, участник зимних Олимпийских игр 1980 года.
 Френч, Джон (род. 1946) — британский хоккеист на траве.
 Френч, Кеннет (род. 1954) — американский экономист.
 Френч, Кэти (1983—2007) — ирландская модель, теле- и радиоведущая, журналистка, писательница и филантроп.
 Френч, Марк (род. 1971) — канадский хоккейный тренер.
 Френч, Мелинда Энн (более известна под фамилией Гейтс; род. 1964) — американский предприниматель и филантроп.
 Френч, Уильям Генри (1815—1881) — американский кадровый военный.
 Френч, Энтони (1920—2017) — британский физик.
 Френч, Тана (род. 1973) — ирландская писательница.

См. также 
 Французский маникюр (в обиходе — «френч»)